Эдам:

 Эдам — город в Нидерландах
 Эдам — голландский сыр